Йонна́м — название региона Южной Кореи, отождествляемого с бывшей провинцией Кёнсандо. (Кроме того Йоннам — название одной из провинций Корё, располагавшейся на том же месте.)

Регион включает современные провинции Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, а также города центрального подчинения Пусан, Тэгу и Ульсан. Название региона используется в названии одного из располагающихся здесь вузов — Йоннамского университета.

См. также 
 Регионы Кореи
 География Южной Кореи

География Республики Корея